В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Маргарет Корт (фінал)
  Маргарет Корт (півфінал)
  Ольга Морозова (2-ге коло)

 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Крістін Шоу (чвертьфінал)
 Бетті Стеве (півфінал)
 Керрі Меєр (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1977